Ян Кодеш до цього два роки підряд був чемпіоном, але у чвертьфіналі його переміг Патрік Пруазі.

У фіналі Андрес Хімено переміг Патріка Пруазі з рахунком 4–6, 6–3, 6–1, 6–1.

Сіяні гравці 

  Ян Кодеш (чвертьфінал)
  Іліє Настасе (2 коло)
  Стен Сміт (чвертьфінал)
  Мануель Орантес (півфінал)
  Боб Г'юїтт (2 коло)
  Андрес Хімено (переможець)
  П'єр Бартез (4 коло)
  Желько Франулович (2-ге коло)
  Патрік Пруазі (фінал)
  Метревелі Олександр Іраклійович (півфінал)
  Кларк Гребнер (4 коло)
  Джиммі Коннорс (3 коло)
  Хайме Фійоль (3 коло)
  Франтішек Пала (4 коло)
 -
  Беррі Філліпс-Мур (4 коло)

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1972 French Open Men's Singles draw 

1972 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу